Mitologia: Saraswati o Sarasvatí, deïtat hindú
 Geografia:
 Riu Saraswati, riu d'Haryana i Panjab (Índia)
 Saraswati (Gujarat), riu del Gujarat
 Saraswati (Bengala Occidental), riu de Bengala Occidental